Латина има више значења:

 Латина, град у Италији
 Латина (округ), округ у Италији
 Латина (Казерта), насеље у Италији у округу Казерта